Ле-Гран-Вілла́ж-Плаж, Ле-Ґран-Віллаж-Плаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 145 км на південний захід від Пуатьє, 34 км на південь від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 483 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 974,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Гран-Віллаж-Плаж на сайті французького Національного інституту географії 
 Туристичне бюро муніципалітету Ле-Гран-Віллаж-Плаж
 [ Розташування муніципалітету Ле-Гран-Віллаж-Плаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта